Обу, Японія
 Åbo — Шведська назва міста Турку, Фінляндія

Див. також 
 Академія Обу